Hendren ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Hendren (* 1923), US-amerikanischer Football-Spieler
 Denis Hendren (1882–1962), englischer Cricket-Spieler
 James Hendren (1885–1915), schottischer Fußballspieler
 Jim Hendren (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Kim Hendren (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Laurie Hendren (1958–2019), kanadische Informatikerin
 Patsy Hendren (1889–1962), englischer Cricket-Spieler

Hendren steht für:
 Hendren (Wisconsin), Ort im Clark County im US-Bundesstaat Wisconsin